Ante Vulić – calciatore jugoslavo
 Bojana Vulić – ex cestista serba
 Kazimir Vulić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato 
 Milan Vulić – cestista serbo
 Miloš Vulić – calciatore serbo
 Zoran Vulić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato